Зелина може бити:

 Зелина (Калесија), насељено мјесто у општини Калесија, Федерација БиХ, БиХ
 Зелина (Осмаци), насељено мјесто у општини Осмаци, Република Српска, БиХ